Зайченки () — село в Малоданиловском поселковом совете Дергачёвского района Харьковской области Украины.

Код КОАТУУ — 6322055901. Население по переписи 2001 года составляет 19 (6/13 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Зайченки находится на расстоянии в 1 км от реки Лопань (правый берег), недалеко от места впадения в неё реки Лозовенька (левый приток), в 2-х км от Харьковской окружной дороги (), в 1-м км от села Караван, в 3-х км от пгт Малая Даниловка, в 3,5 км находится железнодорожная станция Подгородняя.
Село окружено большим лесным массивом урочище Харьковское (дуб).

История 
 1938 — дата основания.

Экономика 
 Лесничество.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Дергачёвского района (Харьковская область)
Населённые пункты Харьковского района